Ван Хельсинг, или Ван Хелсинг:

 Ван Хелсинг — персонаж новеллы "Легенда о Сонной лощине" Вашингтона Ирвинга.
 Абрахам Ван Хельсинг — доктор, метафизико-философ, специалист по оккультной магии; герой романа «Дракула» Брэма Стокера, экранизаций романа, а также манги «Хеллсинг», позже экранизированных.
 «Ван Хельсинг» — фильм режиссёра Стивена Соммерса 2004 года выпуска.
 «Ван Хельсинг» — американский телесериал 2016 года.
 «Ван Хельсинг: Лондонское задание» — анимационный фильм 2004 года.
 The Incredible Adventures of Van Helsing — видеоигра 2013 года.

Примечания